

Toponyme 

 Saint-Lizier-du-Planté, une commune française, située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées.

Patronymes 

  ;
 Adrien Planté (1841-1912), un homme politique français ;
 Adrien Planté (1985-), un joueur français de rugby à XV ;
 Francis Planté (1839-1934), un pianiste français ;
 Gaston Planté (1834-1889),  un physicien et inventeur français ;
 Gilbert Planté (1941-2010), un footballeur français ;
 Jacques Planté (1924-1989) réalisateur, producteur et joueur d'échecs français ;
 Raymond Planté, un politicien français, père d'Adrien et oncle de Gaston et de Francis ;
 Vincent Planté (1980-), un footballeur français.

Voir aussi 
 
 Cratère Planté, situé sur la Lune, a reçu ce nom en l'honneur du physicien français Gaston Planté